Hillebard kan syfta på:

Hillebard – ett medeltida och tidigmodernt hugg- och stötvapen
Hillebard (ätt) – en svensk adelsätt